Il tabellone singolare del Brasilia Challenger 2 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Cássio Motta (tds n. 3). In finale ha sconfitto Jaime Oncins (tds n. 7) con il punteggio di 7-6, 6-4.

Teste di serie

  Luiz Mattar (primo turno)
  Andrew Sznajder (secondo turno)
  Cássio Motta (campione)
  João Cunha e Silva (terzo turno)
  Pedro Rebolledo (secondo turno)
  Mario Tabares (primo turno)
  Jaime Oncins (finale)
  Pablo Albano (primo turno)

  Fernando Roese (quarti di finale)
  Gabriel Markus (terzo turno)
  Sergio Cortés (primo turno)
  José Daher (terzo turno)
  Mauro Menezes (semifinali)
  João Zwetsch (primo turno)
  Gilbert Schaller (primo turno)
  Agustín Moreno (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 
 

Brasilia Challenger 1990